Fábri György
 Fábri György (1964) politikus, filozófiai író
Fábry György
 Fábry György (1927) gépészmérnök
 Fábry György (1953) gépészmérnök